César Duquenne (1799-1870), homme politique français.
 Pascal Duquenne (né en 1970), acteur belge.
 Cécile Duquenne (née en 1988), autrice française de science-fiction et de fantasy.
Patronyme français
Patronyme belge